Суперкубок Болгарії з футболу 2019 — 16-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 липня між чемпіоном Болгарії Лудогорцем та володарем кубку Болгарії клубом Локомотив (Пловдив).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2019
Болгарія
2019 у болгарському спорті